Долгопольский — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев.

Известные носители 
 Долгопольский, Арон Борисович (1930—2012) — советский и израильский лингвист, исследователь ностратической гипотезы.
 Долгопольский, Сергей Борисович (род. 1964) — историк и философ еврейской религиозной мысли, профессор Университета штата Нью-Йорк в Буффало.
 Долгопольский, Цодик Львович (1879—1959) — еврейский писатель (идиш).

 Долгопольская, Жанна Иосифовна (более известна под фамилией Бадоева; род. 1976) — телеведущая и режиссёр, продюсер.

См. также 
 Долгопольский сельсовет — сельский Совет на территории Городокского района Витебской области Республики Беларусь.